En K-théorie algébrique et en théorie des catégories, le groupe de Grothendieck est une construction centrale qui associe un groupe abélien à toute catégorie triangulée ;
 En algèbre, le groupe de Grothendieck associé à un monoïde abélien en est la complétion en un groupe additif.
 En théorie de Grothendieck-Teichmüller, Vladimir Drinfeld a introduit les groupes de Grothendieck-Teichmüller.

Alexandre Grothendieck